Furtwängler est un nom de famille allemand. Il a été porté notamment par :
  (1800 - 1867) (arrière-grand-père du chef d'orchestre)
 Adolf Furtwängler (1853-1907), archéologue et historien de l'art (petit-fils du facteur d'orgues et père du chef d'orchestre)
 Philipp Furtwängler (1869-1940), mathématicien (petit-fils du facteur d'orgues et cousin de l'archéologue)
 Wilhelm Furtwängler (1886-1954), compositeur et chef d'orchestre, sujet du film Taking sides, le cas Furtwängler
 Walter Furtwängler (frère du chef d'orchestre), alpiniste dont le glacier Furtwängler porte le nom
 Maria Furtwängler (née en 1966), médecin et actrice (petite-fille de l'alpiniste)

Pour plus de précisions généalogiques, voir .

Patronyme allemand